Пењаско има више значења:

 Пењаско (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пењаско (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику